Röslöd ist der Ortsname von

 Röslöd (Aldersbach), Ortsteil der Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau, Bayern
 Röslöd (Osterhofen), Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern